In informatica, sviluppatore è chi produce applicazioni o sistemi software; il termine è normalmente sinonimo di programmatore, occasionalmente (ma erroneamente) può essere usato per riferirsi a sistemisti o avere altre sfumature di significato correlate;
Sviluppatore software
Sviluppatore di videogiochi
 Nelle industrie soprattutto di settori tecnologici, "sviluppatore" è talvolta sinonimo di società produttrice